Eusolex ist der Handelsname von verschiedenen UV-Filtern:
 Eusolex 232: Ensulizol (Phenylbenzimidazolsulfonsäure)
 Eusolex 2292: Octinoxat
 Eusolex 4360: Oxybenzon 
 Eusolex 6300: Enzacamen (4-Methylbenzylidencampher)
 Eusolex 9020: Avobenzon